Division 2 i fotboll 2012 var 2012 års upplaga av Division 2 i fotboll, Sveriges fjärde högsta division i fotboll för herrar spelåret 2012.

Förklaring

Division 2 Norrland 2012

Selånger FK flyttas upp till division 1, Tegs SK till division 2-kval, Sollefteå GIF FF och Umedalens IF flyttas ner till division 3

Kvalspel
 Robertsfors IK – Tegs SK 2 – 1
 Tegs SK – Robertsfors IK 1 – 1

Robertsfors upp i division 2

Skytteliga

Division 2 Norra Svealand 2012

Valsta Syrianska IK flyttas upp till division 1, Rotebro IS FF till division 2-kval, Falu FK och Nacka FF flyttas ner till division 3

Kvalspel
 Örebro Syrianska IF – Rotebro IS FF 0 – 1
 Rotebro IS FF – Örebro Syrianska IF 2 – 2

Rotebro kvar i division 2

Skytteliga

Division 2 Södra Svealand 2012

Nyköpings BIS flyttas upp till division 1, Konyaspor KIF till division 2-kval, KB Karlskoga FF och Eskilstuna Södra FF flyttas ner till division 3

Kvalspel
 IFK Haninge/Brandbergen – Konyaspor KIF 0 – 0
 Konyaspor KIF – IFK Haninge/Brandbergen 2 – 1

Konyaspor kvar i division 2

Skytteliga

Division 2 Västra Götaland 2012

Torslanda IK flyttas upp till division 1, Götene IF till division 2-kval, Västra Frölunda IF och Gunnilse IS flyttas ner till division 3

Kvalspel
 Holmalunds IF – Götene IF 2 – 2
 Götene IF – Holmalunds IF 1 – 0

Götene kvar i division 2

Matchöversikt
Hemmalaget är listat i den vänstra spalten

Skytteliga

Division 2 Östra Götaland 2012

Husqvarna FF flyttas upp till division 1, IK Tord till division 2-kval, IF Haga och Myresjö IF flyttas ner till division 3

Kvalspel
 Dalstorps IF – IK Tord 1 – 0
 IK Tord – Dalstorps IF 0 – 2

Dalstorp upp i division 2

Skytteliga

Division 2 Södra Götaland 2012

IS Halmia flyttas upp till division 1, Sölvesborgs GoIF till division 2-kval, BK Olympic och IFK Klagshamn flyttas ner till division 3

Kvalspel
 KSF Prespa Birlik – Sölvesborgs GoIF 1 – 0
 Sölvesborgs GoIF – KSF Prespa Birlik 1 – 2

Prespa Birlik upp i division 2

Skytteliga

Årets spelare-utmärkelser 
Unibet har sedan 2003 givit ut utmärkelser till de bästa spelarna i Division 2. Mottagarna avgörs av en jury av sportjournalister, tränare och fotbollsexperter. Namnen markerade i grönt vann även den nationella utmärkelsen.

Bästa målvakt — Jonas Käck, IS Halmia, Södra Götaland
Bästa back — Pontus Nordenberg, Nyköpings BIS, Södra Svealand 
Bästa mittfältare — Pontus Silfwer, Hudiksvalls FF, Norra Svealand
Bästa forward — Ahmad Khreis, Selånger FK, Norrland

Referenser 

Fotboll i Sverige 2012
2012
Fotbollssäsongen 2012